Als Rösten (ursprünglich für „Flachs oder Hanf mürbe machen“; aus germanisch *reut-a-, „faulen“) wird bezeichnet:
 ein Arbeitsschritt in der Gewinnung von pflanzlichen Fasern, siehe Röste
 das trockene Erhitzen von Lebensmitteln, siehe Rösten (Kochen)
 eine Technik zur Behandlung von Erzen in der Metallurgie, siehe Rösten (Metallurgie)
 Art der Hinrichtung

Siehe auch:
 Roast, ein spezielles Comedy-Format